

События 
 Консулы Квинт Помпей Сенецион Росций Мурена Целий и Марк Аквилий. Консул-суффект Публий Целий Аполлинарис.
 Освобождение римлянами Паннонии. При возвращении в Рим Луций Вер умер.
 Марк Аврелий приставил к своему сыну Коммоду врача Галена (129 — ок.199).
Китай:
 «Учёные» (конфуцианцы) пытаются произвести государственный переворот. Заговор раскрыт. Тысяча человек и императрица брошены в тюрьму. Победа партии «евнухов». (Китай)
 Китайский полководец Дуань Фань жестоко подавил восстание кянов.
 Племя Когурё отвоевало у Китая земли Кореи к северу от реки Тадонган до реки Туманьган. Когурё было конфедерацией пяти племён, управлявшихся старейшинами.

Скончались 
 Луций Вер

См. также